Maksim Nizovtsev (en russe : ), né le  à Kostanaï au Kazakhstan, est un footballeur international kazakh reconverti en entraîneur.

Biographie

Club

Sélection 
Le , il est appelé pour la première fois en équipe du Kazakhstan par Baurzhan Baimukhammedov pour un match amical contre le Tadjikistan. Il entre en jeu à la place de Nikolay Kurganskiy. Le , il marque son premier but en équipe du Kazakhstan lors du match des éliminatoires de la Coupe d'Asie 1996 face au Qatar (victoire 1-0).

Il compte 16 sélections et 2 buts avec l'équipe du Kazakhstan entre 1994 et 2005.

Palmarès

En club 
 Baltika Kaliningrad :
 champion de Russie de D2 en 1995.

 Tobol Kostanaï :
 vice-champion du Kazakhstan en 2005.

 FK Aktobe :
 vice-champion du Kazakhstan en 2006.

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Maksim Nizovtsev avec l'équipe du Kazakhstan.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur soviétique
Footballeur international kazakh
Joueur du Tobol Kostanaï
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du Tchernomorets Novorossiisk
Joueur du FK Aktobe
Joueur du Sokol Saratov
Entraîneur kazakh de football
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Kostanaï
Naissance en septembre 1972